Angelica može označavati:
 Angelica (Animalia), rod kukaca Hymenoptera iz porodice Braconidae.
 Angelica (Plantae), biljni rod iz porodice Apiaceae.
 Angelica (ime), žensko ime